Holsted steht für dänische Gemeinden
Holsted Kommune
Holsted Sogn (Vejen Kommune)
Holsted Sogn (Næstved Kommune)
Siehe auch
Hohlstedt